Enterprise henviser til forskellige artikler:

Skibe 
 Enterprise (rumfærge) – første NASA-rumfærge
 USS Enterprise (CVN-65) – verdens første atomdrevne hangarskib
 Flying Enterprise – skib som sank d. 10. januar 1952, fører af fartøjet var dansk-amerikaneren kaptajn Kurt Carlsen

Stednavne

USA 
 Enterprise, Alabama
 Enterprise, Amador County, Californien
 Enterprise, Butte County, Californien
 Enterprise, Lake County, Californien
 Enterprise, Shasta County, Californien
 Enterprise, Florida
 Enterprise, Indiana
 Enterprise, Kansas
 Enterprise, Minnesota
 Enterprise, Mississippi
 Enterprise, Linn County, Missouri
 Enterprise, McDonald County, Missouri
 Enterprise, Shelby County, Missouri
 Enterprise, Nevada
 Enterprise, Preble County, Ohio
 Enterprise, Hocking County, Ohio
 Enterprise, Preble County, Ohio
 Enterprise, Oregon
 Enterprise, Utah
 Enterprise, Morgan County, Utah
 Enterprise, Wirt County, West Virginia
 Enterprise, Wisconsin

Canada 
 Enterprise, Northwest Territories

Guyana 
 Enterprise, Guyana

Andet 
 Enterprise (Star Trek) – navnet på flere fiktive rumskibe i Star Trek
 Enterprise (togforbindelse) - togforbindelse i Irland

Se også 
 Entreprise